Шапел може да се односи на:

 Шапел (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Шапел (Албервил), насељено место у Француској, у департману Савоја
 Шапел (Сен Жан де Морјен), насељено место у Француској, у департману Савоја
 Шапел (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шапел“